Alfonso Arturo de los Heros Pérez-Albela (Lima, 15 de enero de 1939) es un abogado y político peruano. Fue ministro de Trabajo y Promoción Social y Presidente del Consejo de Ministros (1991-1992). Renunció tras el autogolpe de 1992.

Biografía

Estudios 
Hijo de Alfonso de los Heros de los Ríos y María Esther Pérez-Albela Gómez. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo el título profesional de abogado en 1964. Se especializó en Derecho Laboral. Realizó una Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de San Martín de Porres  (1997).

Labor política 
En el primer gobierno de Alberto Fujimori fue nombrado ministro de Trabajo y Promoción Social, el 15 de febrero de 1991. El 6 de noviembre de ese año reemplazó a Carlos Torres y Torres Lara, en la presidencia del Consejo de Ministros, manteniendo el portafolio de Trabajo. 

Momentos antes de producirse el autogolpe del 5 de abril de 1992 vio el mensaje grabado del presidente Fujimori en el Cuartel General del Ejército (Pentagonito), poco antes de que se difundiera en cadena nacional. Le acompañaban el resto de miembros de su gabinete, pero él y el Ministro de Agricultura, Gustavo González Prieto, fueron los únicos de aquel grupo que optaron por separarse del gobierno y no avalaron la ruptura del orden constitucional, presentando inmediatamente sus renuncias.

En su reemplazo juramentó como Primer Ministro el doctor Óscar de la Puente.

De los Heros fue también Embajador especial ante Bolivia y Chile en lo referente a las negociaciones pendientes entre Perú y Ecuador y coordinador de la Comisión del Tratado de Comercio y Navegación Amazónica celebrado con el Ecuador, Miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Justicia, Presidente del Directorio de AFP UNIÓN VIDA y Presidente de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Ha sido Vicepresidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, Director del  Interbank, Presidente del Instituto de Capacitación y Estudios Laborales, Presidente del Instituto de Asuntos Públicos y Sociales, Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Consejero de la Revista Jurídica del Perú y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.

Genealogía

Véase también 
 Autogolpe en Perú de 1992

Referencias

Bibliografía 
Arias Quincot, César – Ruiz Cevallos, Augusto: El tiempo de las masas y los conflictos de la modernización. Compendio Histórico del Perú – Milla Batres, tomo 9. Edición 2005, Q. W. Editores S.A.C., Lima. ISBN 9972-58-116-0
Cronología 1978-2000. Anexo 1 del Informe de la Comisión de la Verdad.
Asociación de Graduados y Egresados de la PUCP:

Enlaces externos 

Nacidos en Lima
Abogados de Perú
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Presidentes del Consejo de Ministros de Perú
Familia de los Heros
Ministros de Trabajo y Promoción Social de Perú
Ministros de Estado de Alberto Fujimori
Grandes cruces de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos